Элисо́ндо, Элизо́ндо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Элизондо, Гектор (род. 1936) — американский актёр.
 Элисондо, Орасио (род. 1963) — аргентинский футбольный судья.
 Элисондо, Сальвадор (1932—2006) — мексиканский писатель.
 Элисондо, Умберто (род. 1947) — мексиканский актёр и боксёр.
 Элисондо, Эванхелина (1929—2017) — мексиканская актриса театра и кино, актриса «Золотого века мексиканского кинематографа», певица и художница.